Název Na Vršku nese více vrcholů:
 Na Vršku (Blatenská pahorkatina) (480,5 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, východně od Nepomuku v okrese Plzeň-jih
 Na Vršku (Krkonošské podhůří) (609,2 m) – vrchol v Železnobrodské vrchovině, západně od Vojtěšic v okrese Semily
 Na Vršku (Křemešnická vrchovina) (580,4 m) – vrchol v Pacovské pahorkatině, jihozápadně od Cejlí v okrese Jihlava

 Na Vršku (261 m) – vrchol u Ostřetína v okrese Pardubice
 Na Vršku (295 m) – vrchol u Sobotky v okrese Jičín
 Na Vršku (320 m) – vrchol u Velkých Přílep v okrese Praha-západ
 Na Vršku (364 m) – vrchol u Bzovíku v okrese Krupina na Slovensku
 Na Vršku (377 m) – vrchol u Malé Hraštice v okrese Příbram
 Na Vršku (395 m) – vrchol u Kestřan v okrese Písek
 Na Vršku (396 m) – vrchol u Radostné pod Kozákovem v okrese Semily
 Na Vršku (406 m) – vrchol u Protivíně v okrese Písek
 Na Vršku (441 m) – vrchol u Uhelné Příbrami v okrese Havlíčkův Brod
 Na Vršku (464 m) – vrchol u Opatova v okrese Svitavy
 Na Vršku (479 m) – vrchol u Krásné Hory nad Vltavou v okrese Příbram
 Na Vršku (489 m) – vrchol u Babic v okrese Prachatice
 Na Vršku (493 m) – vrchol u Struhařova v okrese Benešov
 Na Vršku (506 m) – vrchol u Černíče v okrese Jihlava
 Na Vršku (528 m) – vrchol u Malčína v okrese Havlíčkův Brod
 Na Vršku (528 m) – vrchol u Miřetic v okrese Benešov
 Na Vršku (538 m) – vrchol u Černošína v okrese Tachov
 Na Vršku (546 m) – vrchol u Brtnice v okrese Jihlava
 Na Vršku (549 m) – vrchol u Nové Bystřice v okrese Jindřichův Hradec
 Na Vršku (562 m) – vrchol u Útěchoviček v okrese Pelhřimov
 Na Vršku (576 m) – vrchol u Holubova v okrese Český Krumlov
 Na Vršku (582 m) – vrchol u Pšova v okrese Karlovy Vary
 Na Vršku (586 m) – vrchol u Žirovnice v okrese Pelhřimov
 Na Vršku (597 m) – vrchol u Lodhéřova v okrese Jindřichův Hradec
 Na Vršku (600 m) – vrchol u Krajkové v okrese Sokolov
 Na Vršku (608 m) – vrchol u Pelhřimova v okrese Pelhřimov
 Na Vršku (653 m) – vrchol u Dolních Hořic v okrese Tábor

Související články 
 Na Vrchu